Amram je u Bibliji otac proroka Mojsija.

U Knjizi Izlaska, Amram se prvi put spominje ovako: "Neki čovjek od Levijeva koljena ode i oženi se djevojkom Levijkom. Žena zače i rodi sina." Sin koji se ovdje spominje je Mojsije. 

Iz Mojsijevog rodoslovlja može se vidjeti Amramovo porijeklo: "Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geršon, Kehat i Merari... Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel... Amram se oženi svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je živio sto trideset i sedam godina." Amramova kćer zvala se Mirjam. 

Amramovo obiteljsko stablo:

Biblijski likovi